Ràfec, part de la teulada que sobresurt de la façana
 Mènsula, element arquitectònic de suport d'altres elements